Морф — может означать:
 Морф — наименьшая осмысленная единица языка.

Фамилия

См. также 
  (аббревиатура) — Министерство обороны Российской Федерации.
 Морфа
 Морфо
 Морфу